El término cobija puede referirse a:

 Cobija (Bolivia), municipio y ciudad capital del departamento de Pando (Bolivia).
 Departamento de Cobija, antiguo departamento de Bolivia, correspondiente a la actual región chilena de Antofagasta.
 Cobija (Chile), puerto pesquero ubicado en la región de Antofagasta (Chile).
 Cobija (comuna), una antigua comuna chilena, una de las que integró el antiguo departamento de Tocopilla, en la provincia de Antofagasta (Chile).
 Una cobija o frazada.